Esqueda bezeichnet:

 Esqueda (Sonora), Ort in Mexiko

Esqueda ist der Nachname folgender Personen:

 Diego Esqueda (* 1988), mexikanischer Fußballspieler
 Enrique Esqueda (* 1988), mexikanischer Fußballspieler
 Ricardo Esqueda (* 1981), mexikanischer Fußballspieler